

Населені пункти та їхні частини
 Заґужани — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґужани — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґужани — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґужани — частина села Гамерня в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства

Примітки